Gordià I, emperador romà el 238
 Gordià II, emperador romà el 238
 Gordià III, emperador romà entre 238-244